Южный речной вокзал — один из двух пассажирских речных вокзалов Москвы (вместе с Северным). Расположен в Южном административном округе в районе Нагатинского Затона на левом берегу Нагатинской поймы, в месте спрямления русла Москвы-реки.

Южный речной вокзал несколько раз менял своё местоположение. С 1932 года он находился в Кожуховской (Южной) гавани  Московско-Окского управления речного пароходства (МОУРП), расположенной на берегу Москвы-реки около деревни Кожухово, выше Перервинской плотины. Перед войной вокзал перенесли выше по течению реки, организовав его в специально построенном деревянном здании, расположенном на месте нынешней академии Водного транспорта. В 1972 году деревянное здание передали Московскому филиалу ЛИВТа под лабораторный корпус, а Южный речной вокзал разместили на установленном поблизости на этом же правом берегу Москвы-реки дебаркадере. В 1979 году приступили к проектированию нового здания Южного речного вокзала на левом берегу Нагатинского спрямления. В 1985 году строительство  здания Южного речного вокзала из железобетонных конструкций с большой площадью остекления было завершено. 
Длина причальной стенки МЮРВ, входившего в то время в состав Московского пассажирского управления Московского речного пароходства, составила 501 погонный метр. Первые четыре причала предназначались для приёма транзитных пассажирских и туристических судов, пятый и шестой причалы — для водоизмещающих теплоходов, работающих на внутригородских линиях, седьмой, восьмой и девятый причалы, оборудованные банкетками, предназначались для швартовки СПК типа «Ракета».

Деревянное здание (1932—1972) 

Первое здание Московского речного вокзала было построено в 1932 году по проекту Романа Хигера и находилось по адресу Варшавское шоссе, д. 3, у Даниловского моста. Южная (Кожуховская) гавань тогда была конечной точкой Московско-Окского водного пути. Отсюда отправлялись пароходы, идущие на Оку, Волгу и Каму.
Здание состояло из двух павильонов — пригородного и основного — соединённых одноэтажным переходом, и было построено из дерева. Только центральные части павильонов были сложены из кирпича. Лёгкий первый этаж контрастировал с восьмигранной вершиной двухэтажного центрального павильона. Вертикальная ось восьмигранника продолжалась куполом и завершалась шпилем, увенчанным шаром — в нём предполагалось установить сильный источник света.

В проекте вокзала большое внимание уделялось гармонии цвета и плавному переходу одного пространства в другое. Колоннада главного вестибюля пересекалась перспективой на парадную лестницу, которая вела в зал ожидания, расположенный в восьмиграннике второго этажа. Там же располагался ресторан, купол которого был окрашен в тёмно-ультрамариновый цвет и покрыт рельефными звёздами, передавая настроение южного неба.
Первый этаж основного павильона делился на целевые зоны: слева находились комнаты матери и ребёнка, справа — служебные помещения, на втором этаже — гостиница для пассажиров. В отделке использовались разные оттенки жёлтого и кофейного цветов, но при переходе в зал ожидания кессоны потолка окрашены в ультрамариновый цвет, чтобы подготовить зрителя к восприятию интенсивно синего купола.
В пригородном павильоне находились зал ожидания, кассы и уборные комнаты. Цветовое решение интерьера гармонировало с основным павильоном: использовались светло-кофейные, жёлтые и кирпичные оттенки.
На момент строительства вокзала уже существовал план реконструкции района, поэтому здание было поставлено на земляную насыпь и считалось временным.

Дебаркадер (1972—1985) 
С 1972 года, после углубления Новинского рукава, Южный речной вокзал был переведён ниже по течению и располагался на временном дебаркадере, стоявшем у правого берега реки Москвы на Нагатинской набережной (современный причал «Кленовый бульвар», в районе пересечения набережной и одноимённого бульвара, вблизи Нагатинского метромоста). Прежнее деревянное здание вокзала было разобрано в связи с реконструкцией Нагатинской набережной.
Находящийся на дебаркадере вокзал обслуживал пассажиров транзитной линии Москва — Горький — Москва (маршрут Московская кругосветка), местных линий Москва — Рязань, Москва — Константиново.

Современное здание (с 1985) 

Современный Южный речной вокзал был построен в 1985 году и открыт для пассажиров с 1986-го. Некоторые источники приписывают авторство проекта Алексею Рухлядеву, архитектору Северного речного вокзала Москвы. Однако Алексей Рухлядев умер в 1946 году, тогда как современное здание вокзала построено в 1985-м. Согласно другой версии, автором проекта современного Южного речного вокзала является Юрий Коган, архитектор Гипроречтранса и автор аналогичных сооружений в Самаре и других городах.
Новое двухэтажное здание вытянуто вдоль берега и выдержано в стиле советского модернизма с характерным массовым остеклением и общим урбанистическим дизайном. 
На фасаде здания была расположена скульптурная группа, автором которой был Салават Щербаков: пять женских фигур символизировали пять морей, с которыми Москва соединена водными путями: Азовское, Балтийское, Белое, Каспийское, Чёрное. 
На торцевой части фасада находилась ещё одна скульптура — большой компас с символом Москвы в центре. 
Здание венчал высокий шпиль с наконечником в виде силуэта парусника.
Первым от вокзала отправился теплоход «Павел Юдин», туристическим рейсом до Астрахани.

С начала 2000-х годов в здании вокзала располагается ярмарка детских товаров. 
Руководство вокзала в 2008 году сообщило о намерении провести реконструкцию всей территории и сохранить все его функции. Однако после ремонта 2013 года со здания исчезли скульптуры и знак «Южный речной порт». 

Последний раз в Южном речном порту проходило праздничное открытие сезона прогулочной навигации в 2012 году, с 2013-го мероприятие проходит на причале парка им. Горького.

По сведениям ТАСС, в мае 2017 года Правительство Москвы обратилось в Арбитражный суд столицы с иском о сносе здания вокзала как незаконной постройки. В иске указано, что здание было реконструировано незаконно и с «существенными нарушениями градостроительных норм». Решением Арбитражного суда города Москвы от 26 октября 2018 года в иске было отказано.

В апреле 2021 года началась масштабная реконструкция вокзал, его открытие планируется на 22-24 апреля 2023 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Архивные снимки Южного речного вокзала на riverforum.net
 Фотографии вокзала 1930-х 
 Порт южных направлений: каким был и станет второй речной вокзал Москвы  // mos.ru, 7 мая 2021 
 «Сейчас все тут похоже на декорации из фильмов ужасов»: что ждет московский Южный речной вокзал  // moslenta.ru, 18 мая 2021

Памятники архитектуры Москвы
Вокзалы Москвы
Канал имени Москвы
Речные вокзалы России